Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Elna Reinach che ha battuto in finale Caroline Kuhlman 6–0, 6–0.

Teste di serie 

 Sabine Hack (primo turno)
 Andrea Strnadová (quarti di finale)
 Robin White (primo turno)
 Noëlle van Lottum (primo turno)

 Ginger Helgeson (quarti di finale)
 Monique Javer (primo turno)
 Inés Gorrochategui (semifinali)
 Karin Kschwendt (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 1993